

Zone geografiche
Klang – comune francese
Klang – città malese
Klang – fiume che attraversa la Malesia

Persone
Donnie Klang – cantante statunitense
Sarah Klang – cantante svedese
Sven Klang – calciatore svedese

Musica
Klang – album dei Rakes del 2009
Klang – ciclo di composizioni di Karlheinz Stockhausen realizzate fra il 2004 e il 2007

Altro
Klang – Pokémon della quinta generazione